Жеовани Дейберсон Маурисио Гомес (; родился 11 января 1980 года, Акаяка, Бразилия) — бразильский футболист, атакующий полузащитник.

Карьера

Ранние годы 
Когда Жеовани закончил обучение в молодёжной команде «Крузейро», большинство бразильских экспертов были заинтригованы его талантов и полагали, что он мог бы стать великим игроком и играть на самом высоком уровне. Когда Жеовани было 18 лет, он перешёл на правах аренды в клуб «Америка Минейро», забив один гол в 15 играх на позиции правого вингера. Позже, он получил вызов в сборную Бразилии. После того, как его аренда закончилась, он сразу завоевал место в первой команде «Крузейро» и был любимцем клуба из Белу-Оризонти.

В 2001 году Жеовани перешёл в «Барселону» за 11 миллионов евро.

Карьера в сборной 
За главную сборную страны сыграл один матч на Кубке Америки в 2001 году, проведя на поле 90 минут.

Достижения 
 Обладатель Рекопы Южной Америки: 1998
 Обладатель Кубка Португалии: 2003/04
 Чемпион Португалии: 2004/05
 Обладатель Суперкубка Португалии: 2005

Примечания

Ссылки 
 Биография игрока на русском языке от сайта hullfc.info
 
 
 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки олимпийской сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Америка Минейро»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Витория» Салвадор
Игроки ФК «Крузейро»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Сан-Хосе Эртквейкс»
Игроки ФК «Халл Сити»
Игроки ФК «Ред Булл Брагантино»
Футболисты на летних Олимпийских играх 2000 года